Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2017 waren ein Damentennisturnier der Kategorie Premier. Sie fanden vom 19. bis 25. Februar 2017 in Dubai statt und wurden auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche fanden in Budapest die Hungarian Ladies Open 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Dubai Duty Free Tennis Championships 2017 fand vom 17. bis 18. Februar 2017 statt. Ausgespielt wurden in zwei Runden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Die folgenden Spielerinnen überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Dubai